Die Fondation Race for Water wurde 2010 mit dem Ziel der Erhaltung sauberen Wassers gegründet.

Race for Water ist eine Schweizer Stiftung für die Reinhaltung der Ozeane und für sauberes Wasser. Sie kümmert sich besonders um die durch Plastikmüll verschmutzten Meere und hat dafür Expeditionen initiiert.

2015 begann die erste rund einjährige Expedition, um die Meeresverschmutzung durch Plastik zu untersuchen. Die zweite Expedition begann am 11. April 2017 mit der energetisch CO2-neutralen in Race for Water umbenannten Tûranor PlanetSolar.

Die Tûranor PlanetSolar wurde für die neue Mission zusätzlich mit einem Segel von Skysails und einer Power-to-Gas-Anlage mit nachgeschalteter Energiespeicherung ausgestattet.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Umweltstiftung
Stiftung (Schweiz)
Organisation (Meeresschutz)
Organisation (Lausanne)
Gegründet 2010
Naturschutzorganisation (Schweiz)